Abdurahman Abubakar (3 de agosto de 1990) é um futebolista profissional qatari que atua como defensor.

Carreira 
Abdurahman Abubakar representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol